Randall "Randy" Boggs es uno de los antagonistas principales junto a Henry J. Waternosse III de la película de Disney Pixar Monsters Inc y un villano secundario en la precuela Monsters University. Es un monstruo similar a un lagarto que trabaja en la empresa de sustos Monsters Incorporated con los protagonistas, Mike Wazowski y James P. "Sulley" Sullivan, y es el rival de ambos.

Descripción 
Randall Boggs es un monstruo que se asemeja a un lagarto, tiene la piel color morado, la cola azul, tres antenas de color rosa y posee ocho miembros, cuatro brazos y cuatro piernas. Tiene la habilidad de camuflarse y volverse invisible para asustar a los niños.

Monsters Inc 
Randall trabaja como asustador en Monsters Incorporated, y tiene como objetivo obtener el récord de sustos. Él siempre compite contra Sullivan, siendo superado por este último en cada oportunidad, lo que hace que Randall le tenga un gran odio y celos a Sulley por ser el asustador favorito de MI, y se muestra muy hostil con él y su amigo, Mike. Tampoco tiene buena relación con su asistente de sustos, Fungus, a quien constantemente manda y trata mal. Randall también odia quedar siempre en segundo lugar, debido a que Sulley siempre es el número uno. 

Más adelante, se revela que Randall quiere obtener los gritos de los niños secuestrándolos, y para eso, ha creado una máquina en su laboratorio secreto llamada "La Aspiradora de Gritos", para extraer sus gritos. Cuando una niña humana, Boo, ingresa al mundo de los monstruos, Sulley y Mike intentan regresarla a su puerta, pero su intento se ve frustrado cuando descubren que Randall está buscando a la niña. Ellos intentan ocultar a la niña (considerada tóxica), pero Randall sospecha de ellos durante la búsqueda y, al intentar capturarla, termina secuestrando a Mike, confésandole sus planes para revolucionar la compañía. Sin embargo, afortunadamente, Mike es salvado por Sulley.

Al intentar acudir al presidente de Monsters Incorporated, el señor Waternoose, para contarle todo, él les revela que, en realidad, es cómplice del plan de Randall. Por lo tanto, el presidente destierra a Mike y Sullivan al Himalaya, Nepal, mediante una puerta, para seguir con el plan. Sin embargo, Sullivan sobrevive al destierro y logra regresar a Monstruopolis. Mientras Randall tiene secuestrada a Boo, está a punto de usar la máquina con la niña, pero falla cuando llega Sullivan y logra liberar a la niña. Randall luego comienza atacar a Sullivan, quien es salvado por Mike, y logran huir todos juntos de la guarida del lagarto.

Randall persigue al trío hacia la planta de sustos, y luego a la fábrica de puertas, donde las puertas son trasladadas a gran altura. Al escapar, intentan esconderse del lagarto, pero fallan y Randall termina por robarse a la niña. No obstante, Sulley, que ya se había encariñado con Boo para aquel momento, va a rescatarla, y es empujado por Randall, quien está a punto de deshacerse de él y matarlo. Pero la niña, superando su miedo por Randall, se enfrenta a él y lo golpea varias veces con una pala mientras Sulley recupera fuerzas. Después, Sullivan y Mike lanzan a Randall a través de una puerta, desterrándolo al mundo humano para siempre. Ahí, es visto por una señora humana y golpeado repetidamente con un bate al ser confundido con un "pejelagarto". Luego, Mike y Sulley destruyen la puerta por la que lo arrojaron para asegurarse de que no regrese.

Monsters University 
En la precuela de Monsters University, Randall era un estudiante de Monsters University, la facultad de sustos. Era un buen chico, usaba gafas y era apodado "Randy". Cuando conoce a Mike en la universidad, los dos se vuelven compañeros de cuarto, y en ese momento eran mejores amigos. Al principio, Randall dudaba en usar sus poderes de camuflaje en clases, pero Mike le había dado confianza en sí mismo.

Sin embargo, cuando llegan las Sustolimpiadas, Randall se une a la mejor fraternidad del campus, Roar Omega Roar, y abandona a Mike cuando él estaba buscando un miembro más para su equipo, Oozma Kappa, un grupo de monstruos inexpertos. Sin embargo, cuando Mike se alía con Sulley para las Sustolimpiadas, Oozma Kappas supera las pruebas iniciales. En una fiesta de universidad, los Oozma Kappa son humillados por Roar Omega Roar con una broma, y Randall incluso forma parte de ella. 

No obstante, los Oozma Kappa se siguen esforzando al máximo, hasta quedar finalistas contra los ROR (abreviativo de Roar Omega Roar). En la prueba final, que consiste en un simulador de sustos, a Randall le toca competir contra Sullivan. En el simulador, Randall intenta usar su invisibilidad para asustar al muñeco, sin embargo, Sulley arruina su patrón de camuflaje al soltar un rugido más fuerte, haciendo caer a Randall sobre una alfombra de corazones y adoptando su color. Como resultado, Randall pierde ante Sulley, y termina siendo humillado y expulsado de los ROR. Tras su fracaso, Randall jura que nunca volverá a perder contra Sullivan, iniciando lo que sería su rivalidad futura. Desde ese momento, empieza a odiar a Sullivan y Mike.

Referencias 

Personajes de Monsters, Inc.
Monstruos
Personajes de Pixar
Colegiales ficticios
Villanos Disney
Reptiles de ficción
Personajes de Kingdom Hearts